Ray Stewart peut désigner :
 Ray Stewart (1959-), footballeur international écossais ;
 Ray Stewart (1965-), athlète jamaïcain.